Кизляр — многозначный термин:

 Кизляр — город в Дагестане.
 Кизляр — железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги.
 Кизляр — село в Моздокском районе Северной Осетии.
Кизляр — марка коньяка Кизлярского коньячного завода.

См. также 
 Кизлярка
Кизлярский коньячный завод
 Кизлярская крепость
 Кизлярское